Die Liste der größten Lachgasemittenten enthält Tabellen mit Angaben zum Ausstoß von Lachgas (Distickstoffmonoxid, N2O) nach Ländern und Sektoren sowie zu den weltweiten jährlichen Emissionen. Datengrundlage sind die PRIMAP-hist Serien des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), in denen Daten verschiedener Quellen zusammengeführt wurden, um ein umfassendes und zusammenhängendes Datenset der Treibhausgasemissionen von 1850 bis 2017 zu erzeugen. Die Emissionen von Lachgas wurden über ihr Treibhauspotential in CO2-Äquivalente (CO2-eq) umgerechnet. Generell nicht enthalten sind Emissionen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (engl. land use, land use change and forestry, LULUCF).

Übersicht 
Im Jahr 2017 wurden weltweit 3,1 Mrd. Tonnen (Gt) CO2-Äquivalente in Form von Lachgas emittiert, das sind 6,5 % der gesamten ausgestoßenen Treibhausgase. Etwa 45 % dieser Emissionen entfielen auf die vier Länder China, USA, Brasilien und Indien. Weltweit stammen 75 % aller Lachgasemissionen aus der Landwirtschaft, gefolgt von energetischer Nutzung mit gut 9 % und industriellen Prozessen mit 6 %.

Nach Ländern 

Die folgende Tabelle enthält die 40 Länder mit den größten Lachgasemissionen 2017. Alle Angaben sind auf volle Mt gerundet.

Nach Sektoren 

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Lachgasemissionen auf Sektoren gemäß der IPCC-Kategorien 2006.

Weltweite Emissionen 

Die nächste Tabelle zeigt die jährlichen weltweiten Lachgasemissionen seit 1950.

Siehe auch 

 Liste der größten Treibhausgasemittenten
 Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten
 Liste der größten Methanemittenten
 Liste der größten F-Gase-Emittenten

Weblinks 

 Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung - PRIMAP-hist – Weitere Erläuterungen zum PRIMAP-hist Dataset (englisch).
 Climate Watch (N2O) – Eine detaillierte Selektionsmöglichkeit samt Visualisierung der hier genutzten und weiterer Emissionsdaten (englisch).

Einzelnachweise 

!
Lachgasemissionen